

Крин () — село в Кирджалійській області. Входить до складу общини Кирджалі.
 Крин () — місто в Старозагорській області. Входить до складу общини Казанлик.